Coventry puede referirse a:

Lugares 

Reino Unido
 Coventry, ciudad y municipio metropolitano del centro de Gran Bretaña.
 Área postal CV, que abarca Coventry y localidades aledañas.

Estados Unidos
 Coventry (Connecticut), pueblo ubicado en el condado de Tolland, Connecticut.
 Coventry Lake, lugar designado por el censo en el condado de Tolland, Connecticut.
 South Coventry (Connecticut), lugar designado por el censo en el condado de Tolland, Connecticut.
 Coventry (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Chenango, Nueva York.
 Municipio de Coventry (condado de Summit, Ohio).
 Municipio de East Coventry (condado de Chester, Pensilvania).
 Municipio de North Coventry (Pensilvania).
 Municipio de South Coventry (condado de Chester, Pensilvania).
 Coventry (Rhode Island), pueblo ubicado en el condado de Kent, Rhode Island. 
 Coventry (condado de Orleans, Vermont), lugar designado por el censo en el condado de Orleans, Vermont.
 Coventry (Vermont), pueblo ubicado en el condado de Orleans, Vermont.

Deportes 

 Coventry City Football Club, club de fútbol de Inglaterra.
 Coventry Jets, equipo de fútbol americano de Coventry, Midlands Occidentales (Reino Unido).

Personas 

 Coventry Patmore, crítico y poeta inglés.
 Kirsty Coventry, nadadora de Zimbabue.

Otros usos 

 Coventry Climax, fabricante británico de motores, generadores, motobombas para bomberos y montacargas.
 Coventry Telegraph, periódico local de Coventry, Reino Unido.
 Universidad de Coventry, universidad emplazada en la ciudad británica de Coventry.
 HMS Coventry , nombre de seis barcos de la Marina Real Británica.